Höglund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 7096 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Höglund

A
 Albin Höglund (född 1975), fotograf och dokumentärfilmare
 Alexandra Höglund (född 1990), fotbollsspelare
 Anna Höglund (född 1958), författare och illustratör
 Arne Höglund (1931–2016), pastor och låtskrivare
 Axel Höglund (1867–1962), industriman och kommunalpolitiker

B
 Bengt Höglund, flera personer
 Bengt Höglund (ekonom) (1921–2006), nationalekonom
 Bengt Höglund (ishockeyspelare) (född 1975), ishockeymålvakt
 Bengt Höglund (litteraturkritiker) (1937–2017), litteraturkritiker
 Bo Höglund (född 1948), skådespelare

C
 Carl Wilhelm Oskar Höglund (1868–1937), stationskarlsförman och politiker, socialdemokrat
 Charlotta Höglund (född 1968), konstmålare
 Charlotte Höglund (född 1964), sångare och låtskrivare, pastor

D
 Daniel Höglund (född 1978), nynazistisk politiker, partiledare, Svenskarnas parti

E
 Ebbe Höglund (1914–1993), konstnär
 Elin Höglund-Svanholm (1914–2010), konstnär
 Elisabet Höglund (född 1944), politisk journalist, tidigare tävlingscyklist
 Elisabeth Höglund (friidrottare) (född 1990), spjutkastare
 Emil Höglund (1901–1973), finländsk affärs- och industriman
 Erik Höglund (1932–1998), skulptör, målare, grafiker och glaskonstnär
 Erik Höglund (präst) (1902–1971)
 Erika Höglund (född 1971), konstnär, känd för skulpturer i glas och keramik

F
 Fabian Höglund (1832–1903), urmakare och politiker
 Frida Höglund (född 1982), fotbollsspelare

G
 Gerda Höglund (1878–1973), konstnär
 Gunnar Höglund (1923–1984), barnskådespelare, manusförfattare, producent och regissör
 Gunhild Höglund (1916–2007), journalist och författare
 Gustaf Höglund (1910–1994), konstnär

H
 Hans Höglund (bankchef) (1894–1969), bankchef
 Hans Höglund (1952–2012), friidrottare, kulstötare
 Henric Höglund (född 1977), ishockeyspelare
 Holger Höglund (1906–1965), skådespelare och manusförfattare
 Hugo Höglund, flera personer
 Hugo Höglund (militär) (1904–1996), militär
 Hugo Höglund (politiker) (1889–1975), politiker

I
 Ingrid Höglund (född 1938), manusförfattare

J
 Jacob Höglund (född 1958), zoolog
 Jan Höglund (född 1962), musiker och sångare
 Jonas Höglund (född 1972), ishockeyspelare

K
 Karl-Erik Höglund (född 1940), konstnär
 Kjell Höglund (född 1945), sångare, författare, låtskrivare

L
 Lars Höglund (född 1946), professor i biblioteks- och informationsvetenskap 
 Lars-Olov Höglund, civilingenjör och kärnkraftskritiker

M
 Morten Høglund (född 1965), norsk politiker i Arbeiderpartiet

N
 Nils-Johan Höglund (född 1927), läkare
 Nils Magnus Höglund (1801–1856), skeppsredare

O
 Ola Höglund (född 1973), låtskrivare och textförfattare
 Olle Höglund (1923–2009), jurist, Högsta domstolens ordförande
 Otto Höglund (1846–1933), affärsman och politiker

P
 Paul Höglund (1926–2001), skådespelare och operasångare
 Per Höglund (född 1969), sångare, musiker och psykolog
 Peter Höglund, flera personer
 Peter Höglund (professor) (1956–2019), klinisk farmakolog
 Peter Höglund (skådespelare) (1909–1984)

R
 Rune Höglund (1920–1980), företagsekonomisk forskare och företagsledare

S
 Sven Höglund (1910–1995), cyklist
 Sven Inge Höglund (1935–2008), konstnär och tecknare

T
 Thure Höglund, flera personer
 Thure Höglund (journalist) (1904–1970), journalist och tidningsredaktör 
 Thure Höglund (politiker) (1914–1987),  kommunalpolitiker, socialdemokrat, Göteborg
 Tore Enar Höglund (född 1928), skulptör och grafiker

U
 Ulla Höglund (1940–1970), mordoffer

Z
 Zeth "Zäta" Höglund (1884–1956), redaktör och politiker

Källor

Svenska efternamn